Sturzangriff bedeutet

 ein Angriff im Sturzflug sowohl beim Militär als auch bei Vögeln
 eine Flèche beim Sportfechten